У сезони 2003/04. Серије А у Италији играло је 18 тимова шеснаести и последњи пут од 1988/89. сезоне. Три последња тима су избачена из Серије А, док је петнаестопласирани играо са шестопласираним тимом из Серије Б за опстанак у лиги у сезони 2004/05.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2003/04.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Серија А
Сезона 2003/04. у италијанском фудбалу